Arenal (vulkaan), een vulkaan in Costa Rica
Arenal (rivier), een rivier in Costa Rica
Arenal (Honduras), een gemeente in het Hondurese departement Yoro
Arenal (Colombia), een gemeente in het Colombiaanse departement Bolívar
Zie ook:
El Arenal